Il cecoslovacco Ivan Lendl ha vinto il suo 3° US Open consecutivo e 6º titolo del Grande Slam battendo in finale lo svedese Mats Wilander per 6-7(7) 6-0 7-6(4) 6-4. I 2 si erano già incontrati in questa stagione nella finale del Roland Garros sempre con la vittoria di Lendl. Ivan riesce a vincere il titolo dopo una gara durata 4 ore e 47 minuti, record storico fino a quell'epoca di durata per una finale giocata allo USTA National Tennis Center, che verrà superata l'anno successivo. Lendl oltre al trofeo si è portato a casa un assegno di $.

Teste di serie

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Note

Collegamenti esterni 
 

US Open 1987